Congrio es el nombre común y vernáculo de muchas especies distintas de peces que sólo tienen en común tener el cuerpo en forma de serpiente, ya que pertenecen a órdenes y familias diferentes.

Orden Anguilliformes
 Familia Congridae:
 Ariosoma anale - Congrio estirado
 Ariosoma balearicum - Congrio algino o Congrio balear
 Ariosoma gilberti - Anguila congrio Panámica, Congrio de Gilbert o Congrio narigón
 Bathycongrus bullisi - Congrio disparatado
 Bathycongrus macrurus - Congrio de cabeza corta, 
 Bathycongrus varidens - Congrio (en Ecuador), Congrio cabezón o Congrio de cabeza larga
 Bathycongrus vicinalis - Congrio vecino
 Bathyuroconger vicinus - Congrio dentudo  
 Chiloconger dentatus - Congrio de labio grueso  o Congrio labioso
 Conger cinereus - Congrio de aleta larga  
 Conger conger - Congrio o Congrio común (especie tipo que da nombre a los congrios)
 Conger esculentus - Congrio  (en Cuba) o Congrio gris 
 Conger myriaster - Congrio del Pacífico  
 Conger oceanicus - Congrio americano  
 Conger orbignianus - Congrio  (en Argentina y Uruguay) o Congrio argentino
 Conger triporiceps - Congrio (en Cuba y República Dominicana), Congrio denton o Congrio dentudo
 Conger wilsoni - Congrio de Wilson 
 Congrosoma evermanni - Congrio de Evermann
 Gnathophis cinctus - Congrio Catalina o Congrio cola tiesa
 Gnathophis mystax - Congrio (en Uruguay) o Congrio dulce
 Gorgasia punctata - Congrio punteado
 Heteroconger canabus - Congrio de anillos blancos o Congrio del Cabo
 Heteroconger digueti - Congrio de Cortés o Congrio descolorido
 Heteroconger longissimus - Congrio de jardín
 Heteroconger pellegrini - Congrio pecoso
 Ophisoma prorigerum - Congrio del talud
 Parabathymyrus oregoni - Congrio nariz colgada
 Paraconger californiensis - Congrio anteojos, Congrio de California o Congrio doblemucha
 Paraconger caudilimbatus - Congrio (en Cuba) o Congrio cola de bordes
 Paraconger notialis - Congrio de Guinea
 Paraconger similis - Congrio de cola corta 
 Pseudoxenomystax albescens - Congrio (en Argentina y Uruguay), Congrio austral o Congrio crin
 Rhynchoconger flavus - Congrio amarillo
 Rhynchoconger gracilior - Congrio grácil
 Rhynchoconger nitens - Congrio estilete o Congrio trompudo
 Uroconger lepturus - Congrio coludo
 Uroconger syringinus - Congrio plumilla
 Xenomystax atrarius - Congrio de altura

Familia Muraenesocidae:
 Cynoponticus coniceps - Congrio espantoso, Congrio oscuro o Congrio zafiro

 Familia Muraenidae:
 Gymnothorax funebris - Congrio (en Venezuela) o Morena congrio
 Gymnothorax vicinus - Congrio amarillo

 Familia Nettastomatidae:
 Hoplunnis pacifica - Congrio culebra o Congrio plateado
 Hoplunnis tenuis - Congrio colilargo

 Familia Ophichthidae:
 Echelus myrus - Congrio pintado

Orden Ophidiiformes
 Familia Ophidiidae:
 Brotula clarkae - Congrio con escamas o Congrio rosado
 Cherublemma emmelas - Congrio negro 
 Genypterus blacodes - Congrio colorado o Congrio dorado (Chile)
 Genypterus brasiliensis - Congrio-rosa 
 Genypterus chilensis - Congrio colorado (Chile)
 Genypterus maculatus - Congrio rosado, Congrio moreno, Congrio mulato, Congrio negro o Congrio peruano atigrado (Chile)
 Lepophidium negropinna - Congrioperla pintada  
 Lepophidium pardale - Congrioperla leoparda
 Ophidion fulvum - Congrio (en Ecuador)
 Ophidion galeoides - Congrio (en Ecuador)
 Otophidium indefatigabile - Congrio (en Ecuador)

Orden Perciformes
 Familia Percophidae:
 Percophis brasiliensis - Congrio real

Actinopterygii